Südostschweiz steht für:

 Südostschweiz (Region)
 Südostschweiz (Zeitung), Tageszeitung 
 Südostschweiz Medien, siehe Somedia
 Radio Südostschweiz